Hans Bauer – niemiecki piłkarz
 Hans Bauer – amerykański scenarzysta filmowy